Хухорево — село в Большеигнатовском районе Мордовии. Входит в состав Киржеманского сельского поселения.

История 
В «Списке населённых мест Симбирской губернии за 1863» Хухорево владельческое село из 178 дворов в Ардатовском уезде.

В середине XIX века село принадлежало помещице Александре Александровне Кирмаловой — родной сестре писателя И. А. Гончарова, неоднократно гостившего в Хухореве у сестры и зятя, и считается в российском литературоведении прообразом Обломовки, имения Ильи Ильича Обломова.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Большеигнатовского района